Pioneer Mountains může být:

 Pioneer Mountains, pohoří v Idahu 
 Pioneer Mountains, pohoří v Montaně